Anachid el watani (arapski: النشيد الوطني المغربي) je himna Kraljevine Maroko. 

Njenu glazbu napisao je Leo Morgan 1956. godine, a konačni tekst na arapskome Ali Squalli Houssaini 1970. godine.

Tekst himne

Državni simboli Maroka
Državne himne